John Clayton (1686–1773) – amerykański botanik
 John Clayton (1728–1800) – brytyjski malarz
 John M. Clayton (1796–1856) – amerykański prawnik i polityk, senator z Delaware, sekretarz stanu
 John M. Clayton (1840–1889) – amerykański polityk, kongresmen z Arkansas
 John Clayton (1940–2003) – australijski aktor
 John Clayton (ur. 1952) – amerykański muzyk jazzowy
 Tarzan, John Clayton – postać fikcyjna